Le adolescenti  (Was tun, Sybille?) – film del 1938 diretto da Peter Paul Brauer
Le adolescenti  (La Fleur de l'âge, ou Les Adolescentes) – film del 1964 diretto da Gian Vittorio Baldi, Michel Brault, Jean Rouch, Hiroshi Teshigahara